Cécile Bochet, née le  à Lille et morte en 1865 à Bordeaux, épouse d'Henry Panckoucke et sœur d’Edme Bochet.
 Edme Bochet, né le  à Lille et mort en 1871,  conservateur des hypothèques sous le régime de Louis-Philippe .
 Marie Bochet, née le  à Chambéry, skieuse handisport française.

 Le pont Bochet est un pont routier et piéton sur la Seymaz, situé dans le canton de Genève (Suisse).
 La commune de Montricher-le-Bochet et la commune d’Albanne ont fusionné en 1969 pour former la commune de Montricher-Albane (Savoie, Rhône-Alpes, France).